El Mundo (Espanha) — jornal espanhol
El Mundo (Porto Rico) — antigo jornal porto-riquenho

Desambiguações de jornais